Rodos se poate referi la:

 Rodos, cea mai mare dintre insulele grupului Dodecaneze din Marea Egee aparținând Greciei
 Rodos, capitala insulei cu același nume

Legături externe 

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice